– japoński skoczek narciarski, który startował w latach 1994–2004.

Swój debiut w PŚ zaliczył 22 stycznia 1994 w Sapporo. Zajął tam 52 lokatę. Najwyższą jego lokatą w Pucharze Świata było 11. miejsce. Zajmował taką lokatę trzykrotnie w Ruce, Innsbrucku i Sapporo.

W swojej karierze nie wystartował w żadnej wielkiej imprezie. Najwyższe miejsce (33.) w klasyfikacji ogólnej Pucharu Świata osiągnął w sezonie 1996/1997. Ogółem w PŚ Satō zdobył 197 punktów.

Ostatni raz w PŚ wystartował 24 stycznia 2002 w Hakubie. Zajął tam 48. miejsce. Później startował tylko w zawodach FIS i w Pucharze Kontynentalnym. Najwyższą lokatą w PK było 7. miejsce, a w zawodach FIS, 9. Ostatni raz w zawodach międzynarodowych Masayuki Satō wystartował 11 marca 2004 w Zaō na szczeblu FIS Race. Zajął tam 48. miejsce.

Puchar Świata 
 sezon 1993/1994: 82.
 sezon 1994/1995: 88.
 sezon 1995/1996: 78.
 sezon 1996/1997: 33.
 sezon 1997/1998: 98.
 sezon 1998/1999: 61.

Linki zewnętrzne 
 Profil na oficjalnej stronie FIS

Japońscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1975